AGILE peut désigner :
 AGILE, un télescope spatial développé par l'Agence spatiale italienne et lancé en 2007.

Agile peut désigner :
 Agile de Rebais, un saint.

Voir aussi 
 Chevrolet Agile, un SUV de Chevrolet
 Gibbon agile, un singe
 Grenouille agile, une grenouille
 Wallaby agile, un kangourou
 Au Lapin Agile, un cabaret célèbre du début du 
 Au Lapin Agile, une peinture à l'huile réalisée en 1905 par Pablo Picasso
 Méthode agile, une méthodologie informatique
 Management agile, une méthodologie de gestion
 , une filiale d' Oracle